Хован () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хован, Адриан (род. 1995) — словацкий футболист, вратарь.
 Хован, Ян (род. 1983) — словацкий хоккеист, вратарь.